Die Eulen steht für:
 „Die Eulen“ (franz. Les hiboux), Gedicht (1901) aus „Die Blumen des Bösen“ (Les Fleurs du Mal) von Charles Baudelaire
 Die Eulen, Werk (1939) von Bastian Müller (Schriftsteller)
 Die Eulen Ludwigshafen, deutsche Handballmannschaft, siehe TSG Friesenheim
 „Die Eulen“ (engl. The Owls), englische Fußballmannschaft, siehe Sheffield Wednesday

Siehe auch:
 Eulen (Begriffsklärung)